La fragilité est au sens propre la caractéristique d'un objet ou d'un matériau qui se fracture facilement. Au sens figuré, elle caractérise une personne ou une situation (un , par exemple) dont la  est facilement remise en cause. Un objet, une personne ou un concept est fragile s'il a une grande fragilité.

Culture et société

Sciences humaines 
 La fragilité (sciences humaines) désigne la fragilité des personnes.
Fragilité blanche

Cinéma et télévision 
 Attention fragile est un court métrage d'animation produit par les studios Disney, sorti en 1941.
L'Homme fragile est un film français réalisé par Claire Clouzot, sorti en 1981.
Haut bas fragile est une comédie musicale de Jacques Rivette, sortie en 1995.
Fragile est un film roumain réalisé par Doru Liviu Nitescu en 2000.
 Fragile est un téléfilm français réalisé par Jean-Louis Milesi en 2002.
 Fragile est un film suédois réalisé par Jens Jonsson en 2004.
 Fragile (Frágiles) est un film espagnol réalisé par Jaume Balagueró en 2005.
 Fragile est un film suisse réalisé par Laurent Nègre en 2005.
 Un destin si fragile () est un téléfilm américain réalisé par Kevin Connor et diffusé en .
Fragile(s) est une comédie dramatique française de Martin Valente réalisée en 2007.
 Fragile est un film français réalisé par Emma Benestan en 2021.

Géopolitique 
 Un État fragile est un pays à faible revenu caractérisé par une faible capacité ou légitimité de l'État.

Jeux vidéo 
 Fragile Allegiance est un jeu vidéo développé par Cajji Software et Gremlin Interactive, publié en 1996.
 Fragile Dreams: Farewell Ruins of the Moon est un jeu vidéo développé par tri-Crescendo et Namco, et édité par Namco Bandai Games.

Littérature 
 Le Bonheur fragile est un roman d'Alfred Kern, publié en .
 Un bonheur trop fragile () est un roman écrit par l'écrivaine anglaise Penny Vincenzi, paru en 1999.
 Des choses fragiles () est un recueil de nouvelles de fantasy de l'écrivain britannique Neil Gaiman, publié en 2006.
 Les Jours fragiles sont un roman de Philippe Besson, publié en 2004.
 Une politique de la fragilité est un essai de Fred Poché, publié en 2004.

Musique

Single 

Fragile est une chanson de Sting sortie en avril 1998.
Fragile est une chanson de Soprano sortie en novembre 2019.
Fragile est une chanson de Namewee sortie en octobre 2021.

Albums 
 La Fragilité est un album de Dominique A sorti en 2018.
 Fragile est un album du groupe Yes, sorti en .
 Fragile est un album de Francis Cabrel, sorti en .
 Fragile est un album du groupe Saron Gas (groupe renommé Seether depuis), sorti en .
 Fragile est un album du groupe Dead or Alive, sorti en 2000.
 Fragile est un album de Julie Zenatti, sorti en 2000.
 Fragile est un album des Têtes Raides, sorti en .
 Fragile Equality est le deuxième album du groupe brésilien Almah, sorti en 2008.
 Not Fragile est le troisième album studio du groupe canadien de hard rock Bachman-Turner Overdrive, sorti en 1974.
 Scary Fragile est le deuxième album de Butterfly Boucher, sorti en 2009.
 The Fragile est un album du groupe Nine Inch Nails, sorti en .
 The Fragile est un album d', sorti en .

Sciences et techniques

Biologie et médecine 
 La fragilité osmotique caractérise la résistance de la membrane plasmique d'une cellule, notamment d'un globule rouge.
 Le syndrome de l'X fragile est un syndrome génétique, cause fréquente d'un retard cognitif.
 Le syndrome de l'XE fragile, déficience intellectuelle associée au site fragile FRAXE, est une maladie génétique qui affecte les fonctions cognitives.

Botanique 
 Agropyron fragile est une espèce de plantes monocotylédones de la famille des Poaceae, originaire d'Eurasie.
 Asplenium fragile est une espèce de fougères de la famille des Aspleniaceae. La variété insulare, endémique d'Hawaï, est menacée.
 Codium fragile est une espèce d'algues vertes de la  famille des . En Europe, c'est une espèce invasive.
 La Russule fragile (Russula fragilis) est un champignon basidiomycète de la famille des Russulaceae.
 Le Saule fragile (Salix fragilis) est un arbre de la famille des Salicacées.
 La Tricléocarpe fragile (Tricleocarpa fragilis) est une espèce d'algues rouges de la famille des Galaxauraceae.

Zoologie 
 Anisacate fragile est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Amaurobiidae, endémique d'Argentine.
 Flabellum fragile est une espèce de coraux appartenant à la famille des Flabellidae.
 Hyalinobatrachium fragile est une espèce d'amphibiens de la famille des Centrolenidae, endémique du Venezuela.
 Lygosoma fragile est une espèce de sauriens de la famille des Scincidae, endémique de Papouasie-Nouvelle-Guinée.
 L'Ophiure fragile (Ophiothrix fragilis) est une espèce d'ophiures de la famille des Ophiotrichidae.
 L'Orvet fragile (Anguis fragilis) est une espèce de sauriens de la famille des Anguidae. C'est un lézard apode.
 Le Strombe fragile (Terestrombus fragilis) est une espèce de mollusques gastéropodes de la famille des Strombidae.

Informatique 
 La fragilité de l'information quantique face aux mesures se rapporte au fait que mesurer un état quantique détruit cet état.

Sciences des matériaux 
 Un matériau solide est fragile s'il se fracture dès que sa limite d'élasticité est dépassée. La fragilité s'oppose à la ductilité (ou plasticité).
 Le point de fragilité Fraass est un indicateur permettant de caractériser la fragilité du bitume à basse température.
 La température de transition fragile-ductile est la température au-dessus de laquelle un matériau fragile à basse température devient ductile.
 La fragilisation par l'hydrogène est un phénomène qui provoque la fissuration des métaux.
 Dans le cas particulier des liquides vitrifiables, la  désigne l'écart au comportement arrhénien, par lequel la viscosité s'accroît considérablement à l'approche de la température de transition vitreuse.

Sciences de la Terre 
 En minéralogie :
 « argent fragile » est un terme désuet pour désigner la stéphanite ,
 «  » est un terme désuet pour désigner la stéphanite  ou la pyrargyrite .

Notes et références

Notes

Références 

Homonymie de titre